New England 200 steht für:

ein Autorennen der NASCAR Nationwide Series auf dem New Hampshire Motor Speedway 2003, 2005 und 2006, siehe Camping World RV Sales 200 (New Hampshire)
ein Autorennen der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem New Hampshire Motor Speedway zwischen 2001 und 2002, siehe Camping World RV Rental 200.